Борленгі — прізвище. Відомі люди з цим прізвищем:

 Анхель Борленгі (1904–1962), аргентинський робітничий лідер і політик.
 Метт Борленгі (нар. 1967), італо-американський актор.
Прізвища
Сторінки зі списками осіб з однаковим прізвищем